UCC har flere betydninger:
 Professionshøjskolen UCC
 Uniform Code Council – nu en del af GS1.